Роман Аурельяно Торрес Морсильо (; род. 20 марта 1986, Панама, Панама) — панамский футболист, защитник клуба «Университарио» (Пенономе). Выступал за сборную Панамы. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Торрес начал карьеру в клубе «Чепо». В 2003 году он дебютировал за основной состав и в том же году стал обладателем Кубка Роммеля Фернандеса. В 2005 году Роман перешёл в «Сан-Франциско», в составе которого дважды стал чемпионом страны. По окончании сезона он переехал в Колумбию, где подписал контракт с «Кортулуа».

В 2007 году перешёл в «Ла Экидад». Через год помог команде выиграть Кубок Колумбии. В 2010 году на правах аренды перешёл в «Атлетико Хуниор». 7 февраля в матче против «Ла Экидада» дебютировал за новую команду. В этом же сезоне помог клубу выиграть Кубок Мустанга.

В начале 2011 года вновь был отдан в аренду. Новой командой Торреса стал «Атлетико Насьональ». 6 февраля в поединке против «Энвигадо» дебютировал за новый клуб. 14 апреля в матче против «Депортиво Кали» забил свой первый гол за «Атлетико Насьональ». С командой стал двукратным чемпионом Колумбии.

В 2012 году Торрес вернулся в «Ла Экидад», но уже через год был вновь арендован. Новой командой стал «Мильонариос», за который дебютировал 30 июля в матче против «Санта-Фе». По окончании сезона Торрес вновь стал чемпионом страны. 2 марта 2013 года в поединке против «Бояка Чико» забил свой первый гол за «Мильонариос».

12 августа 2015 года перешёл в американский «Сиэтл Саундерс». 16 августа в матче против «Орландо Сити» дебютировал в MLS. 12 сентября в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс» Торрес порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава, из-за чего пропустил 11 месяцев, вернувшись на поле 28 августа 2016 года в матче против «Портленд Тимберс». 2 августа 2019 года Торрес сдал положительный допинг-тест, за что был дисквалифицирован на 10 матчей и оштрафован на 20 % зарплаты. 6 октября в матче против «Миннесоты Юнайтед» забил свой первый гол за «Саундерс». По окончании сезона 2019 «Сиэтл Саундерс» не продлил контракт с Торресом.

29 декабря 2019 года Торрес на правах свободного агента присоединился к клубу-новичку MLS «Интер Майами». 1 марта 2020 года он участвовал в дебютном матче «Интера Майами» в MLS, соперником в котором был «Лос-Анджелес».

28 сентября 2020 года Торрес вернулся в «Сиэтл Саундерс» в обмен на условный пик первого раунда Супердрафта MLS 2021. По окончании сезона 2020 контракт Торреса с «Сиэтл Саундерс» истёк.

23 января 2021 года Торрес подписал контракт с клубом чемпионата Коста-Рики «Картахинес».

Карьера в сборной 
В 2005 году в составе молодёжной сборной Панамы Торрес принял участие в молодёжном чемпионате мира в Нидерландах.

В том же году попал в заявку сборной Панамы на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. 17 июля в матче против сборной ЮАР дебютировал за сборную. По итогам соревнований Торрес получил серебряную медаль.

В 2007 году во второй раз поехал на Золотой кубок КОНКАКАФ в США, где сыграл в матчах против сборных Гондураса, Кубы и Мексики.

В 2009 году Торрес в третий раз принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире сыграл в поединках против команд Никарагуа, Гваделупе, Мексики и США. 3 марта 2010 года в товарищеском матче против сборной Венесуэлы забил свой первый гол за национальную команду.

В 2011 году Торрес в четвёртый раз поехал на розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ. Принял участие в поединках против команд Сальвадора и дважды США.

В 2013 году помог сборной выйти в финал Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире сыграл в матчах против сборных Мартиники, Канады, США, Кубы и дважды Мексики. В поединке против мексиканцев Торрес забил гол.

В 2015 году Торрес во второй раз стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ, где сыграл в матчах против сборных Гаити, Гондураса, Тринидада и Тобаго, Мексики и дважды США. В поединке против мексиканцев Торрес забил гол.

10 октября 2017 года Роман Торрес в матче против Коста-Рики в рамках квалификации к чемпионату мира в России забил решающий гол, который вывел впервые в истории Панаму на чемпионат мира.

В 2018 году Торрес принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии, Англии и Туниса.

В 2019 году Торрес был включён в состав сборной Панамы на Золотой кубок КОНКАКАФ.

Голы за сборную Панамы

Достижения 
Командные

 «Чепо»
 Обладатель Кубка Роммель Фернандеса — 2003

 «Сан-Франциско»
  Чемпионат Панамы — Клаусура 2005
  Чемпионат Панамы — Апертура 2006

 «Ла Экидад»
 Обладатель Кубка Колумбии — 2008

 «Атлетико Хуниор»
  Чемпионат Колумбии — Апертура 2010

 «Атлетико Насьональ»
  Чемпионат Колумбии — Апертура 2011

 «Мильонариос»
  Чемпионат Колумбии — Финалисасьон 2012

 Сиэтл Саундерс
 Обладатель Кубка MLS (2): 2016, 2019

В сборной

 Панама
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2005
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2013
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2011
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2015
  Кубок наций Центральной Америки — 2009
  Кубок наций Центральной Америки — 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте BDFA.com.ar
 

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Сан-Франциско»
Игроки ФК «Чепо»
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»
Игроки ФК «Кортулуа»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Такома Дифайенс»
Игроки ФК «Интер Майами»
Игроки ФК «Картахинес»